Список кантри-альбомов №1 в США в 2008 году (Top Country Albums 2008) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2008 году  по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История

См. также 
 Список R&B синглов №1 в США в 2008 году
 Список альбомов № 1 в США в 2008 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2008 года (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2008 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2008 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2008 года (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2008 году

Примечания

Литература

Ссылки 
Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2008 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2008 года
2008 год в музыке США